Кучиев — осетинская фамилия; имеет женскую форму Кучиева.

Известные носители 
 Кучиев, Джават — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кучиев, Эльбрус Борисович (1925—2015) — советский врач, почётный гражданин Владикавказа. 
 Кучиев, Юрий Сергеевич (1919—2005) — советский арктический капитан, первым достигший Северного полюса, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Остров Юрия Кучиева — остров в юго-западной части архипелага Земля Франца-Иосифа.